Lo Stato della Namibia è appena diventato indipendente e si intensificano i rapporti con i paesi europei. Dopo i tour estivi in Namibia, la nazionale africana rende visita in Europa, andando in Francia e in Inghilterra

Risultati 

 1990